Мила () — город на северо-востоке Алжира, административный центр одноимённого вилайета.

Географическое положение 
Город находится в северной части вилайи, в гористой местности Атласа, к югу от реки Уэд-Гумель. Абсолютная высота — 486 метров над уровнем моря.
Мила расположена на расстоянии приблизительно 285 километров к востоку от столицы страны Алжира.

Демография 
По данным переписи, на 2008 год население составляло 69 052 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший  расположен в городе Телергма.

История 
Город упоминается у древнегреческого географа Птолемея в его труде «География» под именем "Миреон" (Μίρεον ἤ Μύραιον); в латинских текстах обозначается как Милевум (Milevum). В более позднее время Мила именовалась как Colonia Sarnensis Milevitana. Это название произошло от гидронима Sarnus, реки в итальянской области Кампания, откуда были родом колонисты, заселившие эти места.

Примечания 

Города Алжира